Joaquín II puede referirse a:
Joaquín II de Bulgaria, patriarca de Bulgaria (f. 1272)
Joaquín II de Brandeburgo, príncipe-elector del margraviato de Brandeburgo (1505-1571)
Joaquín II de Constantinopla, patriarca ecuménico de Constantinopla (1798–1881)